Чемпионат Израиля по баскетболу среди женщин 2011/2012 годов является 54-м сезоном Дивизиона «1» — высшего женского баскетбольного дивизиона Израиля. Впервые в истории израильского баскетбола чемпионом стала команда из Ашдода «Маккаби Бнот».

Регламент 
Турнир проводится в два этапа

1) регулярный сезон — 11 команд с 31 октября 2011 года по 26 марта 2012 года играют между собой по круговой системе дома и на выезде.

2) плей-офф — четыре лучшие команды «регулярки» образуют сетку, начиная с полуфинала. Серии проходят до трёх побед.

Участники

Регулярный сезон 
 Турнирная таблица

 * — команды имеют одно техническое поражение

Плей-аут 

 * — команда имеет одно техническое поражение

Плей-офф

Полуфинал

ФИНАЛ

Итоговое положение 

  Элицур (Р)
 3. Электра 
 4. БК Хабик’а 
 5. Маккаби (Р-Г) 
 6. Бней ха-Шарон
 7. Хапоэль (Р-Ц) 
 8. Хапоэль (П-Т)
 9. Элицур (Н)
 10. Хапоэль (Т-А)
 11. Элицур (Х))

Лучшие 
По версии сайта Eurobasket.com

Символическая пятёрка турнира
  Эшли Шилдс («Маккаби Бнот»)
  Карима Христмас («Бней ха-Шарон»)
  Алиша Кларк («Электра»)
  Пленет Пирсон («Маккаби Бнот»)
  Дженна Смит («БК Хабик’а»)

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации баскетбола Израиля
 Статистика турнира на сайте Европейский баскетбол

Чемпионат Израиля по баскетболу среди женщин
2011 год в баскетболе
2012 год в баскетболе
Спорт в Израиле в 2011 году
Спорт в Израиле в 2012 году